A 2014-es lengyel rali (hivatalosan: LOTOS 71st Rally Poland) volt a 2014-es rali-világbajnokság hetedik versenye. Június 26. és 29. között került megrendezésre, két szakasz törlése miatt 22 gyorsasági szakaszból állt, melyek össztávja 304,21 kilométert tett ki. A 68 indulóból 52 ért célba.

Szakaszok

Szuperspeciál (Power Stage)

Végeredmény

Külső hivatkozások 

A verseny hivatalos honlapja
Eredmények az ewrc-results.com honlapon

Lengyelország
Lengyelország sportélete